Elise Mertens e Aryna Sabalenka erano le detentrici del titolo, ma Sabalenka ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo. Mertens ha fatto coppia con Veronika Kudermetova, ma sono state sconfitte in semifinale da Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková.

In finale Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková hanno sconfitto Anna Danilina e Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 6(3)–7, 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (Campionesse)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (semifinale)
  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (semifinale)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (secondo turno)
  Alexa Guarachi /  Nicole Melichar-Martinez (terzo turo)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (secondo turno)
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (primo turno)
  Cori Gauff /  Caty McNally (primo turno)

  Caroline Dolehide /  Storm Sanders (quarti di finale)
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (secondo turno)
  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
  Nadežda Kičenok /  Sania Mirza (primo turno)
  Asia Muhammad /  Jessica Pegula (secondo turno)
  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (terzo turno)
  Irina-Camelia Begu /  Nina Stojanović (primo turno)
  Viktória Kužmová /  Vera Zvonarëva (terzo turno)

Ranking protetto 

  Monique Adamczak /  Han Xinyun (secondo turno)
  Kirsten Flipkens /  Sara Sorribes Tormo (quarti di finale)

  Alicja Rosolska /  Nao Hibino (secondo turno)

Alternate 

  Anna Bondár /  Oksana Kalašnikova (primo turno)
  Elixane Lechemia /  Ingrid Neel (primo turno)

  Kimberley Zimmermann /  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)

Wildcard 

  Kimberly Birrell /  Charlotte Kempenaers-Pocz (secondo turno)
  Alexandra Bozovic /  Olivia Tjandramulia (primo turno)
  Lizette Cabrera /  Priscilla Hon (secondo turno)
  Alizé Cornet /  Diane Parry (primo turno)

  Jaimee Fourlis /  Maddison Inglis (primo turno)
  Seone Mendez /  Taylah Preston (primo turno)
  Peangtarn Plipuech /  Aldila Sutjiadi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2022